Ricardo Blanco puede referirse a:
Ricardo Darío Blanco (1990-), futbolista argentino
Ricardo Blanco Asenjo (1847 - 1897), escritor español
Ricardo Blanco Cicerón (1844 – 1926), arqueólogo español
Ricardo Vázquez-Prada Blanco (1912 - 1986), periodista español
Ricardo Gálvez Blanco (1933-), jurista chileno
Ricardo Blanco (arquitecto), argentino (1940-2017)
Ricardo Tarno Blanco (1966-), político español
Ricardo Blanco Mora (1989-), futbolista costarricense.